Акастлавакан де Албино Зертуче има више значења:
 Акастлавакан де Албино Зертуче (Албино Зертуче), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Акастлавакан де Албино Зертуче, Сан Мигел (Албино Зертуче), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику